Wabash Bridge steht für folgende Brücken:

 Wabash Bridge (Hannibal), Eisenbahnbrücke über den Missouri River
 Wabash Bridge (Saint Charles), Eisenbahnbrücke über den Missouri River
 Wabash Bridge (Pittsburgh), Eisenbahnbrücke über den Monongahela River
 Wabash Avenue Bridge, Straßenbrücke über den Chicago River
 Wabash Memorial Bridge, Straßenbrücke über den Wabash River